Boot Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boot Lake (Lake and Peninsula Borough, Alaska)
 Boot Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)
 Boot Lake (Petersburg, Alaska)
 Boot Lake (Arizona)
 Boot Lake (Colorado)
 Boot Lake (Indiana)
 Boot Lake (Allegan County, Michigan)
 Boot Lake (Berrien County, Michigan)
 Boot Lake (Chippewa County, Michigan)
 Boot Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Boot Lake (Marquette County, Michigan)
 Boot Lake (Osceola County, Michigan)
 Boot Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Boot Lake (St. Joseph County, Michigan)
 Boot Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Boot Lake (Anoka County, Minnesota)
 Boot Lake (Becker County, Minnesota)
 Boot Lake (Cass County, Minnesota)
 Boot Lake (Jackson County, Minnesota)
 Boot Lake (Lake County, Minnesota)
 Boot Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Boot Lake (North Dakota)
 Boot Lake (Oregon)
 Boot Lake (Utah)
 Boot Lake (Washington)
 Boot Lake (Calumet County, Wisconsin)
 Boot Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Boot Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Boot Lake (Florence County, Wisconsin)
 Boot Lake (Iron County, Wisconsin)
 Boot Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Boot Lake (Rusk County, Wisconsin)
 Boot Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Boot Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Booth Lake